Григорий Жислин:
 Жислин, Григорий Ефимович (1945—2017) — советский и британский скрипач и педагог.
 Жислин, Григорий Моисеевич (род. 1934) — российский математик.